Surubim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Surubim (ort), Pernambuco, 
 Surubim (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar